«Львівська мануфактура новин» (англ. LMN) — суспільно-політичний інформаційний портал про події, проблеми та персоналії Львівщини і важливі новини в Україні та світі. Медіа засноване у 2018 році з ініціативи громадської організації «Люди Країни». Бенефіціарним власником є голова правління організації Василь Курій.

Історія видання 
На момент заснування ЗМІ на Львівщині левова частка медіа акцентували свою увагу на тематиці обласного центру – натомість навіть значні проблеми містечок та сіл залишались поза увагою вели

ких обласних інформаційних порталів. Колишні районні центри могли потрапити в новини регіону хіба що через зведення поліцейських чи надзвичайників, здебільшого у негативному контексті – через повідомлення про вбивства чи надзвичайні ситуації. «Львівська мануфактура новин» поставила собі за мету виправити це та стати платформою для висвітлення проблематики та успіхів громад Львівщини. 

Підґрунтям для налагодження діалогу стала мережа facebook-спільнот, яку напередодні створили громадські активісти.  Це була абсолютно нова модель співпраці із жителями різних районів, що стала своєрідним втіленням народних зборів в інтернет-форматі. Сьогодні це 46 facebook-груп, які охоплюють жителів різноманітних громад Львівщини. Зараз мережу груп читає понад 500 тисяч людей.

Усі групи уніфіковані та впізнавані: групи, над якими працюють громадські активісти надзвичайно легко впізнати: всі вони названі за єдиним зразком: «Мій, Моя + назва містечка», а також мають однаковий дизайн обкладинки.

У групах жителі можуть блискавично швидко розмістити інформацію про те, що їх болить, можуть об’єднатись навколо якоїсь ідеї та налагодити співпрацю один з одним. Журналісти відстежують теми спілкування та висвітлюють проблеми на порталі, коли це має суспільний інтерес.

Структура сайту 
Попри те, що сайт здебільшого працює з новинною тематикою, на порталі також доступні матеріали для повільного читання.  

«Львівська мануфактура новин» співпрацює з 20 експертами з різних сфер — волонтерами, підприємцями, аграріями, медиками, коучами, бізнес-консультантами, тощо, та регулярно публікує їх колонки у розділі «Блоги».   Серед тих, хто ділився думками на порталі, Герой України Тарас Матвіїв. 

Ще один розділ сайту – «Інтерв’ю». Серед вже опублікованих – розмови з предстоятелем УПЦ Епіфанієм, дружиною українського захисника та волонтеркою Геленою Білик, полковником Збройних сил України, третім секретарем Місії України при НАТО Валерією Парадою, азовцями Святославом Сірим та Сергієм Бевзом, скрипалем-віртуозом Олександром Божиком, батьками Героїв Небесної Сотні та полонених захисників, білоруським опозиціонером Віталієм Макаренком та іншими. 

У березні 2022 року портал запустив спеціальний проєкт «Історії війни». Це розповіді людей, що бачили війну на власні очі. Більшість з них були вимушені покинути домівку на Донеччині, Херсонщині, Чернігівщині, Сумщині чи інших регіонах та шукати прихистку на Львівщині.

Публічний вплив 
У 2019 році після публікації на порталі про велике провалля, що утворилось в селі Ясениця на Турківщині та на яке не хотіли реагувати чиновники, наступного дня розпочали ремонтні роботи. 

У грудні 2020 року та впродовж 2021 року LMN стала партнером в адвокації рішення  про порядок ведення лісового господарства та використання лісосировинних ресурсів у громадах, розробленого громадськими активістами. Першою його прийняла Стрілківська територіальна громада, що на Старосамбірщині. LMN детально розповіла про переваги й особливості такого рішення. Згодом за зразком Стрілок його прийняла близько півсотні громад Львівщини та Івано-Франківщини, про що завжди інформувала Львівська мануфактура новин. 

У 2022 році команда LMN запустила ініціативу «Теплий Покров». У її межах зібрали понад 100 тисяч гривень на зимові речі для українських воїнів. Серед тих, хто пожертвував кошти, розіграли ікону «Покров Богородиці» з колекції художника Івана Платка, м‘яч з автографами футболістів та тренерів команди «Карпати», футболку захисника «Карпат» Ігоря Дуця, набір марок від 9-річного волонтера Луки Аронова, прапор з підписами зірок Євробачення-2017. Топлотами розіграшу стали фронтові артефакти:  тубус для чотирьох протитанкових керованих ракет, ящик для боєприпасів іноземного виробництва, ящик з тубусами від мінометних бомб, тубус від гранатомета одноразового використання та використану гільзу з танкової гармати. 

Сайт одним з перших на Львівщині запропонував читачам підтримувати інформаційний портал благодійними внесками. За перший рік на статутну діяльність організації читачі пожертвували близько 300 тисяч гривень.  Зараз система підтримки медіа удосконалюється та модернізується.

Примітки 

Інтернет-ЗМІ
Інтернет-ЗМІ України
Електронні ЗМІ Львова